Ein Sommer im Elsass steht für:

 Ein Sommer im Elsaß (1991) (Un été alsacien), französischer Film von Maurice Frydland 
 Ein Sommer im Elsass (2012), deutscher Film von Michael Keusch